Moulon (Gironde)
 Moulon (Loiret)

Ou ainda:
Saint-Georges-sur-Moulon

Desambiguações de topônimos